Альстрёмер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Альстрёмер — шведский дворянский род.

 Альстрёмер, Клас (1736—1794) — шведский натуралист, ботаник, промышленник и меценат, с 1778 года барон.
 Альстрёмер, Маргарета (1763—1816) — шведская графиня, художница и певица.

См. также 
 Альстрёмериевые — семейство однодольных цветковых растений порядка лилиецветных.
 Альстрёмерия — род южноамериканских корневищных и клубневых красивоцветущих травянистых растений из семейства альстрёмериевые.